Landriani ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Landriani (* um 1395; † vor 3. Juni 1451), italienischer Erzpriester und Bischof von Como
 Gerardo Landriani (* um 1395; † 1445), italienischer Doktor der Rechte, Bischof von Lodi und Bischof von Como